Argelers o Argelers de la Marenda, vila i municipi a la comarca del Rosselló (Catalunya Nord)
 Argelers (Sant Feliu Sasserra), masia al municipi de Sant Feliu Sasserra a la comarca del Bages
 Camp d'Argelers, camp de concentració francès emplaçat entre 1939 i 1941 en la platja del municipi nord-català d'Argelers 
 Cantó d'Argelers, divisió administrativa francesa, situada a la Catalunya Nord, al departament dels Pirineus Orientals 
 Estació d'Argelers, estació ferroviària a la vila d'Argelers de la Marenda (Catalunya Nord)
 Tractat d'Argelers, tractat signat a la població d'Argelers l'any 1298 entre Felip IV de França i el comte-rei Jaume el Just 
 Vila fortificada d'Argelers, vila murada, fortificada, medieval d'estil romànic del  de la vila d'Argelers de la Marenda, a la comarca del Rosselló